L’Union des églises baptistes au Rwanda  () est une dénomination chrétienne évangélique baptiste au Rwanda.  Elle est affiliée à l’Alliance baptiste mondiale. Son siège est situé à Kigali.

Histoire 
L’Union of Baptist Churches in Rwanda a ses origines dans une mission de l’Union baptiste du Danemark en 1939 à Nyantanga dans le districte de Nyaruguru, dans la Province du Sud (Rwanda) .  L’union est fondée en 1962 . Selon un recensement de la dénomination publié en 2020, elle disait avoir 120 églises et 257,613 membres.

Voir aussi 
 Alliance évangélique mondiale
 Bible
 Nouvelle naissance
 Culte (évangélisme)
 Dieu (christianisme)
 Église de professants

Notes et références

Liens externes 
 

Dénomination baptiste en Afrique
Baptisme au Rwanda